Eurotamandua вимерлий рід ссавців із вимерлої родини Eurotamanduidae, який жив ≈ 47 мільйонів років тому, у середньому еоцені. Відомо єдине скам’янілість, що походить з Мессельського кар'єра на південному заході Німеччини. Eurotamandua мав довжину ≈ 90 см й у нього немає характерних зрощених лусок інших ящерів.

Філогенез 
Філогенетичне положення у ряді Pholidota:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці еоцену
Мірмекофаги